Fortuna är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Fortuna ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fortuna är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Fortuna. Runt Fortuna är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Molina de Segura,  km sydväst om Fortuna. Trakten runt Fortuna består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i regionen Murcia